Кармацкая — название населённых пунктов:

Россия 
 Кармацкая — деревня в Аромашевском районе Тюменской области.
 Кармацкая — деревня в Голышмановском районе Тюменской области.